Лос Коронгорос има више значења:

 Лос Коронгорос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Коронгорос (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Коронгорос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику